Belau peut désigner :
 Belau, une commune d'Allemagne de l'arrondissement de Plön, dans le Schleswig-Holstein ;
 les Palaos, un pays d'Océanie aussi translittéré en « Belau ».